A III Conferência Nacional de Saúde Mental foi convocada logo após a promulgação da Lei Paulo Delgado em 2001, e foi realizada no mesmo ano, em dezembro de 2001 em Brasília. As etapas preparatórias congregaram mais de 23.000 pessoas. Contou com 1.480 delegados. Havia representação dos movimentos sociais, profissionais de saúde, usuários e de seus familiares.

Ligações externas 
 Relatório final da III Conferência Nacional de Saúde Mental- formato PDF

Psicologia
Reforma psiquiátrica
Saúde no Brasil
Programas de governo do Brasil
Conferências